Чемпионат Европы по борьбе среди юниоров 2009 года проводился с 30 июня по 5 июля в столице Грузии, в городе Тбилиси.

Рейтинг команд

Результаты соревнований

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по борьбе среди юниоров
Спорт в Грузии в 2009 году
борьба
Июнь 2009 года
Июль 2009 года
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Соревнования по борьбе в Грузии
Чемпионаты Европы в Грузии